Agonia
Agonia (canção)
Agonia (Marvel Comics)

Desambiguação